Space Empires peut désigner plusieurs choses :
 Une série de jeux vidéo, Space Empires.
 Le premier jeu de cette série, Space Empires.